Første etape af Tour de France 2012 var en 198 km lang flad etape. Den blev kørt søndag den 1. juli fra Liège til Seraing i Belgien.

 Etape: 1. etape
 Dato: 1. juli
 Længde: 198 km
 Gennemsnitshastighed: 39,823 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Érezée) 
Efter 116,5 km

1. bjergspurt (Côte de Cokaifagne) 
4. kategori stigning på Côte de Cokaifagne, efter 42 km (543 m; 2,9 km à 5,1 %)

2. bjergspurt (Côte de Francorchamps) 
4. kategori stigning på Côte de Francorchamps, efter 49 km (486 m; 1,1 km à 6,4 %)

3. bjergspurt (Côte de Lierneux) 
4. kategori stigning på Côte de Lierneux, efter 94 km (527 m; 2,1 km à 5,1 %)

4. bjergspurt (Côte de Barvaux) 
4. kategori stigning på Côte de Barvaux, efter 139 km (220 m; 1,6 km à 4,2 %)

5. bjergspurt (Côte de Seraing) 
4. kategori stigning på Côte de Seraing, efter 198 km (204 m; 2,4 km à 4,7 %)

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr   

 01